Banda Escudero é um grupo musical formado por Henrique Escudero.

Discografia
Segredo		
Caboclo
A revolta dos marinheiros
Violeta do Méier
Chiquinha
Carioca

Bandas do Brasil